Kolppa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kolppa (ö, lat 61,45, long 21,58), Satakunta, Björneborg, 
 Kolppa (ö, lat 61,61, long 21,55), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar